Arrondissement d'Anvers est un ancien arrondissement français du département des Deux-Nèthes.
Arrondissement administratif d'Anvers est un arrondissement administratif de Belgique (Région flamande, province d'Anvers).